Цихоцкий:

 Цихоцкий, Михал (1770—1828) — генерал бригады войск Великого герцогства Варшавского.

 Цихоцкая, Ангелика (род. 1988) — польская легкоатлетка.
 Цихоцкая, Ольга Витальевна (род. 1987) — российская футболистка и тренер.